La route européenne 263 est une route reliant Tallinn à Luhamaa.

Parcours

Liens externes 

263